Ligue de Football Professionnel, de Franse professionele voetbalcompetitie
Liga de Fútbol Profesional, de Spaanse professionele voetbalcompetitie
Triphyliet, gebruikt in LFP-accus (LiFePO4)